AN/SPG-53 — американский радар, используемый в системе управления артиллерийским огнём Mk 68. Применялся для управления 127-мм/54 артиллерийскими орудиями Mk 42 при стрельбе по воздушным и надводным целям, а также по береговым объектам. 
На некоторых линкорах типа «Айова» при модернизации 1980-х годов использован в качестве замены устаревших радаров Mk 25 системы управления ариллерийским огнём Mk 37.
Разработан в 1960-х годах компанией Western Electric, производился компанией AT&T.

Принцип действия
Радар работает в двух режимах – поиска и сопровождения цели.
Во время поиска луч движется по спирали с максимальным размахом 11,6° и частотой сканирования 2 Гц. При сопровождении цели движение луча переходит в коническое с амплитудой 3,1° и частотой 30 Гц, ось конуса совпадает с направлением на цель. Максимальная дальность действия радара – 110 км, имеется режим прецизионного сканирования в радиусе 3,6 км. Время переключения между режимами поиска и сопровождения — 5 с.

Конструкция
Радар представляет собой параболический отражатель AT-276 диаметром 1,52 м, полностью аналогичный отражателю радара Mk 25. Из центра тарелки в точку фокуса проходит вращающийся стержень с облучателем AS-515A.

Модель 53C имеет дополнительный сетчатый параболический отражатель, соосный основному отражателю и дополнительный рупорный облучатель, излучающий непрерывный сигнал вертикальной поляризации, что позволяет ему работать независимо от основного радара. Дополнительный радар используется для подсветки цели при наведении ракет.

Модификации
В 1970-х годах радары модели 53А были оснащены системой RSPE (), которая в процессе сканирования автоматически распознавала цели и ранжировала их по дальности, выдавала сигнал невязки для сопровождения и имела средства отстройки от помех (игнорировала отражённые импульсы нестандартной длины). При обнаружении цели RSPE могла автоматически перевести радар в режим конического сканирования. Максимальная скорость слежения составляла 50°/с по азимуту и 30°/с по углу места.

Модель 53C была разработана специально для испанских фрегатов типа «Балеарес». Она имела дополнительный излучатель на основе радара AN/SPG-51, работавший в режиме постоянного излучения, и дополнительный рефлектор, установленный на основной антенне. Радар может использоваться в качестве дополнительного радара подсветки цели для управления ракетами.

Начиная с модели 53E радар может работать в моноимпульсном режиме. Эта модель обеспечивает также сканирование при малых углах возвышения с подавлением помех от морских волн и применяет моноимпульсную технику со сдвоенными импульсами (double-pull monoimpulse technique). Модель имеет возможность прицеливания по всплескам снарядов и средства предупреждения о пуске ракет.

Модели 53Е и 53F имеют встроенный имитатор средств электронного противодействия со стороны противника, который применяется при обучении операторов.

Модель 53F радара отслеживает движение снаряда, отображая относительное положение снаряда и цели.

Предшественники и последователи
Предшественником AN/SPG-53 был радар Mk 25 СУАО Mk 37. В дальнейшем СУАО Mk 68 была заменёна СУАО Mk 86 с радарами AN/SPQ-9 и AN/SPG-60.

Установки на кораблях
  Ракетный крейсер «Лонг-Бич»
  Ракетные крейсера типа «Белкнап»
  Ракетный крейсер «Бейнбридж»
  Ракетные крейсера типа «Леги»
  Ракетный крейсер «Тракстан»
  Эскадренные миноносцы типа «Митчер»
  Эскадренные миноносцы типа «Форрест Шерман»
  Эскадренные миноносцы типа «Кунц»
  Эскадренные миноносцы типа «Чарльз Ф. Адамс»
  
  Фрегаты типа «Нокс»
     
  Фрегаты типа «Балеарес»
  Линейные корабли типа «Айова» (при модернизации 1980-х годов)
и другие.

Фото

Примечания

См. также
:en:List of radars

Ссылки
GlobalSecurity.org.
Mk 68 GFCS,
The Mark 68 Linear Rate Gun Fire Contol System.

Корабельные радиолокационные станции США
Военная продукция AT&T
Военная продукция Western Electric